Fazekás ist der Familienname folgender Personen:

 János Fazekás (1926–2004), rumänischer Politiker (PCR)
 Ludovic Fazekás (* 1925), rumänischer Politiker (PCR)

Siehe auch:
 Fazekas